Ами́р Мансу́р (, при рождении Лаверн Мурер (); род. 25 июля 1972 года, Уилмингтон, Делавэр, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Среди профессионалов чемпион США по версиям USNBC (2017—2018) и USBA (2013—2014) в тяжёлом весе.

Биография

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге Мансур дебютировал в июле 1997 года. Провёл девять победных поединков, и в 2001 году сел в тюрьму за хранение наркотиков. В тюрьме провёл восемь с половиной лет и всё это время не прекращал тренироваться.

2010—2013 
Весной 2010 года Амир был условно-досрочно освобождён. Он восстановил боксёрскую лицензию и с августа 2010 года снова начал выступать на профессиональном ринге.

В 2011 году нокаутировал в первом раунде двух крепких боксёров — Гектора Феррейро (21-9-2) и кенийца Раймонда Оченига.

Бой с Домиником Гуинном 
19 августа 2011 года Мансур вышел на ринг с известным американским боксёром Домиником Гуинном. В бою за североамериканские титулы WBO NABO и IBF Мансур разгромно победил Гуинна по очкам.

2 декабря 2011 года Мансур нокаутировал опытного колумбийского тяжёловеса Эпифанио Мендосу.

23 декабря 2011 года Мансур был приговорён к 14 месяцам тюремного заключения за нарушение условий условно-досрочного освобождения.

За примерное поведение был освобождён 12 июля 2012 года. Снова восстановил боксёрскую лицензию и провёл бой в январе 2013 года против американца Доминика Александра. Мансур нокаутировал соотечественника в первом раунде за 26 секунд и снова вернулся в большой бокс.

Бой с Джейсоном Гаверном 
12 апреля 2013 года Амир нокаутировал в первом раунде известного американского джорнимена Джейсона Гаверна.

Бой с Морисом Харрисом 
23 августа 2013 года в бою за титул чемпиона США по версии USBA Мансур победил по очкам ещё одного известного американского джорнимена, Мориса Харриса.

Бой с Келвином Прайсом 
14 декабря 2013 года встретился с американским проспектом, бывшим баскетболистом Келвином Прайсом. Прайс перед боем имел в послужном списке 14 побед и лишь одно поражение нокаутом от Деонтея Уайлдера. Прайс, чей рост составляет 201 см, доминировал в первых двух раундах за счёт джеба, но уже в третьем Мансур начал успешно сокращать дистанцию и доносить удары до цели. За 50 секунд до конца четвёртого раунда Мансур попал мощным левым хуком, а затем добавил ещё один. Потрясённый Прайс сумел пережить последующую попытку добивания и достоять до конца раунда. В конце пятого раунда Мансур встречным левым отправил Прайса в нокдаун, но не успел добить его до гонга. В шестом раунде Прайс даже смог несколько выровнять поединок, донеся рад точных попаданий, но развязка наступила уже в следующем раунде, когда Мансур попал мощнейшим правым боковым. Прайс рухнул на канвас и частично выпал за пределы ринга. Он смог с большим трудом встать и дожить до конца раунда, но его угол решил прекратить избиение и снял его с боя. Мансур победил техническим нокаутом.

Бой со Стивом Каннингемом 
4 апреля 2014 года Мансур вышел на ринг с 37-и летним американским боксёром, бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе, Стивом Каннингемом. Как и предполагалось, Мансур начал бой агрессивно, однако большинство его ударов не находили цели, но не все. В третьем раунде Каннингем поймал свою игру и начал успешно контратаковать соперника. В четвёртой трёхминутке у обоих оппонентов появились рассечения на лице, при этом у Мансура начал отекать левый глаз.

В пятом раунде Мансур достал Каннингема правым боковым и Стив оказался на полу ринга. Поднявшись, он принял на себя атаку Мансура и вновь оказался в нокдауне под конец раунда. Казалось, что исход боя предрешён, однако Стиву удалось восстановиться и в шестом раунде, он вновь заставил Мансура рассекать кулаками воздух, при этом успешно контратакуя.

В восьмом раунде левый глаз Мансура закрылся и в конце концов измученный Амир в десятом раунде, после правого прямого, и последующей серией Каннингема с наступлением, сам оказался во флеш нокдауне, опустившись на канвас одной рукой.
После финального гонга счёт на судейских записках был 97-90, 95-92, 95-92 в пользу Стива Каннингема.

Бой с Фредом Касси 
8 ноября 2014 года встретился с крепким камерунским джорнименом Фредом Касси. Первые 6 раундов были весьма конкурентными. Касси удавалось уклоняться от опасных ударов Мансура, он менял стойки и довольно успешно контратаковал. Казалось, Мансур не может приспособиться к манере соперника. Однако во второй половине 7 раунда в ходе размена ударами у канатов Мансур попал мощнейшим правым боковым и отправил соперника в тяжёлый нокаут, тем самым нанеся Касси первое досрочное поражение в карьере.

Бой с Джойем Давейко 
8 мая 2015 года встретился с соотечественником Джоем Давейко. Оба боксёра обещали показать зрелищный поединок, однако он вылился в тактическое противостояние двух панчеров и отличался невысоким темпом. Оба боксёра активно использовали джеб и работали на ближней дистанции. Давейко менял стойки и порой проводил неплохие, быстрые контратаки, но Мансур был активнее, что позволило ему выиграть бой единогласным решением судей со счётом 96-94, 98-92, 97-93.

Бой с Джеральдом Вашингтоном 
13 октября 2015 года провёл бой с непобеждённым соотечественником Джеральдом Вашингтоном. Вашингтон использовал своё преимущество в росте и длине рук, работая джебом и нанося встречные удары справа, за счёт чего выиграл первые 4 раунда. В четвёртом раунде Вашингтон удачно потряс соперника апперкотом, но не стал развивать успех. Но затем он начал уставать, и вторая половина боя прошла под контролем более свежего Мансура, который нанёс немало точных попаданий по корпусу, хотя Вашингтон минимизировал ущерб от его попаданий за счёт клинчей. Бой продлился отведённые 10 раундов, по итогам которых судьи объявили ничью: 97-93 Вашингтону, 96-94 Мансуру и 95-95. Толпа освистала решение. Некоторые обозреватели сочли, что Мансур выиграл как минимум 6 раундов и заслужил победу. Вашингтон также не согласился с ничьей, посчитав, что сделал достаточно, чтобы выиграть бой.

Бой с Домиником Бризилом 
23 января 2016 года состоялся бой Мансура за вакантный титул чемпиона по версии WBC Continental Americas с непобеждённым Домиником Бризилом. Хотя Мансур был на 13 лет старше соперника и уступал ему 16 см в росте, он доминировал в бою и выиграл первые пять раундов. В третьем раунде Мансур точным правым хуком отправил соперника в нокдаун. Однако Мансур не вышел на шестой раунд, и Бризил победил отказом соперника от продолжения боя. На момент остановки Мансур лидировал по карточкам всех трёх судей со счётом 50-44. Первоначально в качестве причины отказа называли перелом челюсти, предположительно полученный Мансуром в пятом раунде, однако он опроверг это, заявив, что во втором раунде после пропущенного удара случайно раскусил язык, который держал между зубами, из-за чего тот опух и начал кровоточить. Из-за невозможности нормально дышать Мансур был вынужден прекратить бой.

Бой с Трэвисом Кауффманом 
17 марта 2017 года в поединке за вакантный титул чемпиона США в тяжёлом весе по версии WBC (USNBC) встретился с 31-летним . Начало поединка осталось за Кауффманом, который во втором раунде потряс Мансура ударом с правой. В четвёртом раунде у обоих соперников было много хороших попаданий. Но затем более атлетичный и лёгкий на ногах Мансур начал перехватывать инициативу. В девятом раунде он успешно потряс уставшего соперника. По итогам 12 раундов судьи решением большинства (117—111, 115—113, 114—114) отдали победу Мансуру. Тем самым Мансур прервал серию из 13 побед подряд, имеющуюся у Кауффмана до боя.

Таблица профессиональных поединков

Примечания

Ссылки 
 
 Новости об Амире Мансуре на сайте Allboxing.ru

Боксёры США
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Преступники США